Die Liste der Spieler der TSG 1899 Hoffenheim umfasst alle Spieler, die in der Fußballabteilung des deutschen Bundesligavereins TSG 1899 Hoffenheim seit deren Aufstieg 2000 in die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg mindestens einen Einsatz in einem Ligaspiel, dem DFB-Pokal oder einem UEFA-Wettbewerb für die erste Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im BFV-Hoepfner-Cup eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2021/22.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten werden soweit bekannt beide Nationalitäten angegeben.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Verein unter Vertrag stand.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit dem Oberliga-Aufstieg 2000 absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit dem Oberliga-Aufstieg 2000 erzielte.
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit der erstmaligen Teilnahme 2003 im DFB-Pokal absolvierte.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim seit der erstmaligen Teilnahme 2003 im DFB-Pokal erzielte.
 Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim in offiziellen Europapokalwettbewerben (UEFA Champions League, UEFA Europa League) absolvierte.
 Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für die TSG 1899 Hoffenheim in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Einzelnachweise 

!Spieler
!
Hoffenheim Tsg
Fussballspieler Hoffenheim Tsg